Това е списъкът с епизоди на сериала „Бегълци“, с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1: 2017-18

Сезон 2: 2018

Сезон 3: 2019 

Списъци с епизоди на научнофантастични сериали
Сериали от Киновселената на Марвел
Сериали, базирани на Марвел Комикс